La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias (también conocida por sus siglas FAPA) es el organismo afiliado a la Federación Española de Ajedrez responsable de las competiciones oficiales de ajedrez del Principado de Asturias. Su sede se encuentra en Gijón y su presidente es el jugador y árbitro Sergio Arias Torío.

Actualmente los clubes pertenecientes a esta federación son Ajedrez Valdesva, Alfil Ateneo La Calzada, Ateneo Obrero 1881, Club Ajedrez Peñamellera, Club Deportivo Oviedo 93, Club Deportivo Antonio Rico, Casino de la Felguera, Centro Social Ciudad Naranco Ajedrez, Club Ajedrez Al Paso, Club Ajedrez Candás, Club Ajedrez Siero, Club de Ajedrez Pablo Morán, Club Deportivo Escaque 19, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Colegio San Fernando, Gijón 64, Grupo 64, Grupo de Ajedrez Mieres del Camino, Grupo de Empresa Ensidesa de Ajedrez, Peña Ajedrecista Gradense, Real Oviedo Ajedrez, Real Grupo de Cultura Covadonga, Club Ajedrez San Juan Bautista y Torre de Llanes.

Historia 
Los clubes que a fin de la temporada 2019 han ganado el Campeonato de Asturias por Equipos son el Universidad de Oviedo (14 veces), el Grupo Covadonga (12 veces), el Real Oviedo (7 veces), el Centro Asturiano de Gijón (7 veces), el Ateneo Jovellanos (6 veces), el Ensidesa (4 veces), el Campus de Viesques (3 veces), el Halesa (2 veces), la Asociación Atlética Avilesina (2 veces), el CTD Naranco (2 veces) y el Dama Negra, que luego pasaría a ser el Universidad de Oviedo  (1 vez).

Entre los campeones del Campeonato de Asturias individual figuran varios conocidos a nivel español como Román Torán Albero o Antonio Rico González.

A lo largo de la historia del ajedrez en Asturias, se han organizado numerosos torneos entre los que destacan los torneos internacionales de Gijón.

También esta región acogió numerosos torneos como el Campeonato de España por Edades en varias ocasiones, el Campeonato de España Juvenil y el Campeonato de España Absoluto, entre otros.

Asturias acogió exhibiciones de simultáneas entre las que destacan las impartidas en Oviedo por Anatoli Kárpov en 1981.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la FAPA

Ajedrez en España
Federaciones de ajedrez
Federaciones deportivas de Asturias